Ouvidor — designação de magistrados que superintendiam na justiça das terras senhoriais
 Ouvidor-mor — cargo do Governo Geral do Brasil colonial
 Ouvidor (Espanha) — juízes superiores do Reino de Castela e de Espanha
 Ouvidor (Goiás) — município brasileiro
 Rua do Ouvidor (Rio de Janeiro)
 Rua do Ouvidor (São Paulo)

Desambiguações de topônimos